Газоснабжение Екатеринбурга — это процесс бесперебойной подачи природного газа потребителям в объёме, необходимом для функционирования Екатеринбургской агломерации.
Основной вид топлива, который используется потребителями муниципального образования «город Екатеринбург», является природный газ.

Перспективным видом топлива, также используемого в Екатеринбурге для газификации, является сжиженный природный газ и биогаз.

Транспортировка газа 
Газоснабжение города Екатеринбурга осуществляется за счёт поступления природного газа по магистральным газопроводам из Тюменской области и газопровода Бухара-Урал. Обслуживание магистральных трубопроводов осуществляет ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Транспортировка и реализация природного газа конечным потребителям осуществляется по сетям ОАО «Екатеринбурггаз» от 7 газораспределительных станций.

В настоящее время газораспределительная система города Екатеринбурга представляет собой сложную инженерную систему, которая включает:
 наружные газовые сети — 1850 км;
 внутренние газовые сети — около 2000 км;
 газорегуляторные пункты (далее — ГРП) — 84 км;
 газорегуляторные пункты шкафного типа (далее — ШГРП) — 354 км;
 электрохимические защиты подземных газопроводов — 872 км.

Система газоснабжения Екатеринбурга частично закольцована.

Потребление газа 
Среднегодовое потребление природного газа по городу Екатеринбургу составляет 3,136 млрд м3. Наибольший процент потребления ресурсов приходится на предприятия энергетики около 35 %, населением — 2,5 %.
Уровень газификации жилищного фонда природным и сжиженным газом в Екатеринбурге составляет около 66 %.

Реализация сетевого газа в 2011 году составила 2988,0 млн м3 (из них населению 165,0 млн.м3).

Реализация сжиженного газа в 2011 году составила 8383,0 тонн (из них населению 612,0 тонн).

Развитие 
Екатеринбург активно застраивается. Для успешной реализации схемы развития жилищного строительства, надежного обеспечения природным газом потребителей в МО «город Екатеринбург» реализуется Стратегический проект «Развитие систем газоснабжения». В рамках данного проекта планируется осуществить реконструкцию объектов газификации и газораспределительных систем города, газифицировать жилые застройки, такие как: жилой район Шарташ, жилой район Калиновский планировочного района Шарташский, жилой район Шувакиш планировочного района Сортировочный, планировочный район ВИЗ-Правобережный, планировочный район Академический, жилой район Широкая Речка, жилой район Медный планировочного района Широкореченский, жилой район Северка планировочного района Сортировочный, жилой район Палкинский торфяник планировочного района Палкинский.

См. также 
 Теплоснабжение Екатеринбурга
 Электроснабжение Екатеринбурга
 Водоснабжение Екатеринбурга
 Водоотведение Екатеринбурга

Примечания 

Жилищно-коммунальное хозяйство Екатеринбурга